

Codici 
 RMQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Taichung (Taiwan)
 rmq – codice ISO 639-3 della lingua caló

Altro 
 RMQ – firma di Ralph McQuarrie, artista e illustratore statunitense